Dead Space kan syfta på:

Dead space (anatomi) – en anatomisk term för den luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna
Dead Space (datorspel) – ett survival horror-spel ur tredjepersonsskjutargenren, utvecklat av Electronic Arts